Le championnat du monde de basket-ball en fauteuil roulant 2018 est le championnat du monde masculin de handibasket organisé par l'IWBF. La compétition a lieu en Allemagne en août 2018, à Hambourg.

L'Australie est tenante du titre.

Tour préliminaire 
Les seize équipes du mondial sont réparties en quatre poules de quatre après tirage au sort. Elles participent toutes aux huitièmes de finale, suivant leur classement du tour préliminaire.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Tableau principal

Huitièmes de finale

Matchs de classement (places 9 à 16) 

 place

 place

 place

 place

Quarts de finale

Matchs de classement (places 5 à 8)

Les équipes éliminées au stade des quarts-de-finale poursuivent la compétition par deux rencontres de classement.

Tour de classement

 place

 place

Demi-finales

place

Finale

Statistiques

Performances 
Triple-doubles

Double-doubles

Liens externes 
iwbf.org

Références

Annexes

Article connexe 
 Championnat du monde de basket-ball en fauteuil roulant féminin 2018

Monde 2018
Basket-ball
Basket-ball 2018
Monde fauteuil roulant 2018
Monde fauteuil roulant
Sport en Allemagne en 2018
Sport en août 2018